Зорбас () — греческая фамилия.

 Зорбас, Георгиос (1867—1941) — шахтёр из Македонии, прототип вымышленного Алексиса Зорба, героя романа «Грек Зорба» и одноименного фильма.
 Зорбас, Йоргис (1867—1941) — шахтёр из Македонии, прототип героя романа «Невероятные похождения Алексиса Зорбаса» Никоса Казандзакиса.
 Зорбас, Николаос (1844—1920) — греческий офицер, возглавивший Военный союз офицеров и революцию в Гуди 1909 года.